Никульевка — название населённых пунктов в России:

 Никульевка — село в Башмаковском районе Пензенской области.
 Никульевка — село в Белинском районе Пензенской области.